Hubble is de achternaam van een persoon waar ook een telescoop naar is vernoemd. De term wordt zowel gebruikt om de persoon als de telescoop aan te duiden. Zie:
 Edwin Hubble, Amerikaanse astronoom
 De Wet van Hubble-Lemaître
 Hubbleconstante, een parameter in bovenstaande wet
 Hubbletijd, een schatting voor de leeftijd van het heelal
 De Ruimtetelescoop Hubble
 Hubble Fellowship, een type aanstelling van wetenschappers bij NASA
 Hubble-classificatie, een classificatiesysteem voor sterrenstelsels
 Eddie Hubble, Amerikaanse jazz-trombonist